Era la figlia di Ottone I di Baviera, capofamiglia del casato dei Wittelsbach, e di Agnese di Loon.

Discendenza 
Nel settembre del 1196 sposò Ermanno I di Turingia, figlio di Ludovico II di Turingia, dal quale ebbe 6 figli:
 Irmgard (1196-1244), sposò Enrico I di Anhalt;
 Ermanno (1200-1216);
 Ludovico (1200-1227);
 Enrico Raspe (1204-1247);
 Agnese (1205-1247), sposò Enrico di Babenberg e successivamente Alberto I di Sassonia;
 Corrado (1206-1240).

Ascendenza

Bibliografia 
 Hilmar Schwarz, Die Ludowinger Aufstieg und Fall des ersten thüringischen Landgrafengeschlechts, Wartburg-Stiftung, 1993.

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Sofia di Wittelsbach